Михаил Васильевич Гришко (; 23 марта 1936 года, Ромны — 24 марта 2005 года, Киев) — советский и украинский политический и общественный деятель, председатель Черниговского облисполкома (1984—1990), депутат Верховного Совета Украинской ССР XI созыва, народный депутат Украины I созыва.

Биография 
Родился 23 марта 1936 года в г. Ромны на Сумщине. Окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт, инженер-механик. Кандидат сельскохозяйственных наук.

В 1955 г. — Механизатор зерносовхоза «Донской», Целиноградской области, Казахской ССР.
С 1955 г. — Студент, инструктор Роменского сельскохозяйственного техникума.
В 1958 г. — Механик колхоза «Коминтерн» с. Коровинцы Недригайловского района Сумской области.
С 1958 г. — Механик отделения, зав. автогаражем совхоза им. Калинина, Липово-Долинский район Сумской области.
С 1963 г. — Главный инженер совхоза им 50-летия Октября, Талалаевского района, Черниговской области.
С 1967 г. — Директор совхоза им. Шевченко, Менский район Черниговской области.
С 1975 г. — Второй секретарь Менского РК КПУ.
С 1978 г. — Первый секретарь Семеновского РК КПУ.
С 1984 г. — Председатель исполкома Черниговского областного Совета.
С 1990 г. — Начальник главного управления контрольно-инспекционных служб Госагропрома Украины.

Парламентская деятельность 
Депутат поселкового, районного, областного и Верховного Совета Украинской ССР XI созыва; член СелПУ.
С 04.03.1990 Народный депутат Украины, 1-й тур 69,24 % голосов, 2 претендента. Входил в группы «Аграрии».
Председатель Комиссии ВР Украины по вопросам деятельности Советов народных депутатов, развития местного самоуправления.

Награды 
 Три Ордена Трудового Красного Знамени
 Две медали.

Примечания

Ссылка 
 Верховная Рада Украины

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Депутаты районных советов Украинской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Директора совхозов
Депутаты поселковых советов СССР
Председатели Черниговского облисполкома
Делегаты XXVII съезда КПСС